Christopher Lloyd es el nombre por el que se conoce tanto a...

Christopher Lloyd (nacido en 1938) actor estadounidense.
Christopher Lloyd (historiador) (nacido en 1945), historiador del arte.
Christopher Lloyd (escritor) (1921–2006), autor de libros de jardinería.
Christopher Lloyd (historiador naval) (1906–1986), historiador naval británico.
Christopher Lloyd (guionista) (nacido en 1960), guionista y productor de televisión.
Chris Lloyd (nacido en 1980), atleta de Dominica.
Christopher Charles Lloyd (nacido en 1982), rapero conocido como Lloyd Banks, miembro de G-Unit.
Christopher Lloyd (autor) (nacido en 1968), historiador, educador y autor.